Federico Stagi – hockeista su pista italiano
 Franca Stagi – architetto italiana
 Pier Augusto Stagi – giornalista italiano